Anthriscus alpestris är en flockblommig växtart som beskrevs av Christian Friedrich Heinrich Wimmer och Heinrich Emanuel Grabowski. Anthriscus alpestris ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
alpestris